Роман Иванович Кузоваткин (14 октября 1930 — 22 мая 2000) — сибирский нефтяник-первопроходец, организатор освоения крупнейших в СССР и мире Самотлорского и Варьёганского нефтяных месторождений, кандитат технических наук, лауреат Государственной премии СССР, кавалер Ордена Ленина, почётный гражданин Ханты-Мансийского Автономного округа — Югры.

Биография 
Родился в 1930 году в с. Ново-Алексеевка Николаевского района Средне-Волжской области После окончания восьми классов поступил в Сызранский нефтяной техникум и в 1951 году получил диплом по специальности «эксплуатация нефтяных и газовых скважин». Начал свою трудовую деятельность оператором по добыче нефти.

В 1967 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности.

В 1968 году по приглашению В. И. Муравленко он приезжает в Тюменскую область, в Нижневартовск, и через некоторое время возглавляет крупные нефтегазодобывающие предприятия. Будущее Самотлорского месторождения едва брезжило в контурах четырёх полуразведанных месторождений. Роману Ивановичу предстояло через восемь лет увеличить нефтедобычу в 100 раз, доведя её до 130 000 000 тонн в 1977 году.

Под его руководством было введено в разработку Самотлорское месторождение, освоен промышленно метод так называемого газлифта, когда нефть из пласта поднимается на поверхность энергией газа. Этот метод позволил существенно повысить нефтеотдачу.

1968 г. — начальник НГДУ «Мегионнефть».

В апреле 1969 года Самотлор ввели в разработку, и проектировщики института «Гипротюменьнефтегаз» постоянно общались с Кузоваткиным. Роман Иванович не раз выдвигал интересные предложения. Проходило время, и усилиями ученых, проектировщиков, промысловиков были найдены и применены методы освоения и обустройства нефтяных месторождений Западной Сибири. Большинство таких решений было впервые внедрено на Самотлоре.

Нефтяники называли Кузоваткина «Самотлором Ивановичем», «Самотлорычем». Это месторождение давало до 150 млн тонн нефти в год. Кузоваткин внёс огромный вклад в развитие и становление производственного объединения «Юганскнефтегаз». 

1970—1977 гг. — первый начальник НГДУ «Нижневартовскнефть».

Самотлору Кузоваткин отдал 10 лет жизни. В 1977 году, после смерти Муравленко, Романа Ивановича отлучили от Самотлора, назначив генеральным директором «Юганскнефтегаза». Эту разлуку Роман Иванович очень сильно переживал.

1977—1983 гг. — генеральный директор НО «Юганскнефтегаз»

1983—1985 гг — начальник Главтюменнефтегаза.

1986—1989 гг — советник Министерства топливно-энергетической промышленности Алжира.

С 1994 г. — президент ОАО «Сибирская инновационная нефтяная корпорация», представитель «Роснефти» в Тюменской области.

Годы работы на Самотлоре стали для Кузоваткина поистине звёздными. «Нижневартовск — особая страница моей биографии. Самотлор — моё детище. И ради жизни на земле здесь приходилось держать суровый бой»В 2000 году на месторождении была открыта новая нефтяная залежь с извлекаемыми запасами 50 миллионов тонн.

Кузоваткин в последние годы жизни работал и проживал в Тюмени, где скончался 22 мая 2000 года. Похоронен на Червишевском кладбище.

За трудовой вклад в становление нефтяной промышленности Западной Сибири удостоен государственных наград.

Научная деятельность 
Р. И. Кузоваткиным было опубликовано 15 печатных работ и получено 7 авторских свидетельств на изобретения.

В 1982 году ему присвоено звание кандидата технических наук.

Награды 
 Орден Ленина (1975)
 Ордены Трудового Красного Знамени (1971, 1981)
 «Знак Почёта» (1966)
 Значок «Отличник нефтяной промышленности СССР»
 Лауреат Государственной премии СССР (1977)
 Лауреат премии Совета Министров СССР (1981)
 Почётный гражданин Нефтеюганского района (1997)
 Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (2000)

Память 

 В 2000 году по заказу Тюменской Нефтяной компании вышла книга «Легенда Самотлора: Воспоминания о Романе Ивановиче Кузоваткине».
 В 2004 году именем Р. И. Кузоваткина было названо месторождение на Чупальском лицензионном участке, улицы в Нижневартовске, Нефтеюганске и Пойковском.
 14 октября 2005 года в Нефтеюганске на здании ОАО «Юганскнефтегаз» ему была открыта мемориальная доска.
 В 2006 году в Нижневартовском авиацентре «Крылья Самотлора» самолёту Ан-2 было присвоено имя Кузоваткина.
 В 2007 году в Нижневартовске состоялся 5-й юбилейный турнир по настольному теннису памяти Романа Кузоваткина.
 В 2013 году в ознаменование добычи 10-миллиардной тонны тюменской нефти по ходатайству Ханты-Мансийского автономного округа — Югры имя Романа Кузоваткина было присвоено самолёту Boeing 737—800 (регистрационный номер VQ-BQR) авиакомпании «Ютэйр».

Примечания

Литература 
 «Тюменские известия» — парламентская газета — № 113 от 02.07.2010.
 Салмин, В. «Самотлорыч» / В. Салмин // Город на заре / В. Салмин. — Тюмень, 2000. — С.86-93.
 Салмин, В. Роман Иванович Кузоваткин/ В. Салмин// Югра.-1997.- No6. — С.17-19.
 Салмин, В. Д. Начальник Самотлора / В. Д. Салмин // Гордость Югры: кн. о лидерах / В. Д. Салмин. — Тюмень, 2000. — С. 96-103# Кузоваткин Роман Иванович // Нефтегазовая энциклопедия. В3-хт. / [под общ. ред. Ю. В. Вадецкого]. — М., 2003. — Т. 2. — С. 95, 96.
 Кузоваткин Роман Иванович // Большая Тюменская энциклопедия. В3-хт. — Тюмень; Екатеринбург, 2004. — Т.2. — С.173.
 Салмин, В. Самотлор Иванович / В. Салмин // Нас собрал Самотлор — Сургут, 1998. — С. 105—112.

Ссылки 
 Кузоваткин Роман Иванович на сайте Место рождения: Тюменский край
 Кузоваткин Роман Иванович. Сайт Федеральное Агентство по недропользованию — Роснедра

Похороненные на Червишевском кладбище